

Sciences 
 systémique : une méthode scientifique transversale, une manière de définir et d'expliquer un objet ou un sujet en le délimitant par la caractérisation des échanges avec son environnement.
 approche systémique et analyse systémique : des méthodes descriptives concernant la caractérisation des flux et des échanges.

Économie 
 risque financier systémique : un risque grave de dégradation, de paralysie ou de faillite en chaîne par effet-dominos d'un système financier, ou d'une filière économique, sur une vaste zone géographique, voire à l'échelon planétaire.

Biologie 
 traitement systémique :  un traitement préventif ou curatif réalisé au moyen d'un produit naturel (fongicide, pesticide, désherbant), destiné à protéger un organisme végétal contre certains de ses agresseurs (maladies, insectes).

Voir aussi 

Systémique